Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Shenzhen Gemdale Open 2013. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 28. und 29. Dezember 2012 stattfand.

Einzel

Setzliste

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Shenzhen